Joaquín Vilumbrales (politicus) - Spaans politicus
 Joaquín Vilumbrales (metrostation) - metrostation in Madrid vernoemd naar bovenstaande politicus